

Ебро — місто, штат Флорида
 Ебро — переписна місцевість, штат Міннесота